Puchar Świata w lotach narciarskich 2016/2017 odbywał się podczas zaplanowanych pięciu indywidualnych konkursów lotów narciarskich (oraz jeszcze dwóch konkursów drużynowych niewliczających się jednak do tej klasyfikacji). Tegoroczna edycja Pucharu Świata w lotach narciarskich była zorganizowana na trzech największych skoczniach na świecie. Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich 2016/2017 zostały przeprowadzone w dniach: 4-5 lutego 2017 w Oberstdorfie na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze, 19 marca 2017 w Vikersund na Vikersundbakken oraz pomiędzy 24-26 marca 2017 w Planicy na skoczni Letalnica. Zdobywcą Małej Kryształowej Kuli za loty został Austriak Stefan Kraft.

Skocznie 
W tabeli podano rekord skoczni obowiązujący przed rozpoczęciem Pucharu Świata w Planicy lub ustanowiony w trakcie jego trwania (wyróżniony wytłuszczeniem).

Klasyfikacja generalna 
Opracowano na podstawie.

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2016/2017 – Oberstdorf
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2016/2017 – Planica
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy

Przypisy

Bibliografia 
 

!
Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich